Copa Ramon Castilla 1978 - trzecią (i zarazem ostatnią) edycję turnieju towarzyskiego o Puchar Ramona Castilli między reprezentacjami Argentyny i Peru rozegrano w roku 1978.

Mecze

Końcowa tabela 

Triumfatorem turnieju Copa Ramon Castilla 1978 został zespół Argentyny.

Copa Ramon Castilla
1978 w piłce nożnej